Бачо Киро може да се отнася за:

 Бачо Киро (1835 – 1876) – български учител, книжовник, историк, читалищен деец, фолклорист и националреволюционер;
 Бачо Киро – пещера в България;
 Бачо Киро – природна забележителност в България.
 Бачо Киро – стадион в град Бяла черква;